Kaniere – insediamento urbano della Nuova Zelanda
 Kaniere – fiume della Nuova Zelanda
 lago Kaniere – lago della Nuova Zelanda